Calañas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calañas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Calañas (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar